Iegor Klyuka (né en 1995), joueur de volley-ball russe
 Svetlana Klyuka (née en 1978), athlète russe